Maurice Carrez (1922-2002), pasteur, exégète et enseignant français.
 Maurice Carrez (1955-), historien français.